Vetrato – in alpinismo e geologia, parete ghiacciata di una montagna
 Ghiaccio nero – in meteorologia, formazione di ghiaccio trasparente sulla strada